Promise — второй студийный альбом группы Sade, вышедший в 1985 году.

Практически каждая вторая песня с альбома заняла высшие строчки биллбордов («Is It a Crime» и «Fear»), несколько композиций стали синглами («Never as Good as the First Time» и «The Sweetest Taboo»). Успех Promise превысил успех дебютного альбома Diamond Life.

Promise стал четырежды платиновым в США, дважды платиновым в Великобритании и Канаде, платиновым в Германии.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, Encyclopedia of Popular Music, The Rolling Stone Album Guide.

Коммерческий успех 
Promise стал первым альбомом группы, занявшим первое место в американском хит-параде Billboard 200, проведя две недели на вершине этого чарта. К сентябрю 1988 года Promise в США было продано более 1 млн копий, а 23 июля 1997 года он получил 4-кр. платиновый сертификат от ассоциации Recording Industry Association of America (RIAA) за тираж в 4 млн копий. Когда шестой студийный альбом Soldier of Love занял первое место в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums в 2010 году, группа установила рекорд самого большого промежутка времени между альбомами номер один в чарте (Promise и Soldier of Love разделяет 23 года, 10 месяцев и 2 недели). Альбом был продан в количестве 983 000 экземпляров в Соединенных Штатах с момента появления системы электронного учёта Nielsen SoundScan.

Список композиций

CD и кассеты 
 «Is It a Crime» (Sade Adu, Stuart Matthewman, Andrew Hale) — 6:20
 «The Sweetest Taboo» (Adu, Martin Ditcham) — 4:36
 «War of the Hearts» (Adu, Matthewman) — 6:47
 «You’re Not the Man» (Adu, Matthewman) — 5:09
 «Jezebel» (Adu, Matthewman) — 5:27
 «Mr Wrong» (Adu, Matthewman, Hale, Paul S. Denman) — 2:49
 «Punch Drunk» (Hale) — 5:21
 «Never as Good as the First Time» (Adu, Matthewman) — 4:59
 «Fear» (Adu, Matthewman) — 4:09
 «Tar Baby» (Adu, Matthewman) — 3:57
 «Maureen» (Adu, Hale, Denman) — 4:20

LP 
 «Is It a Crime» — 6:18
 «The Sweetest Taboo» — 4:35
 «War of the Hearts» — 6:47
 «Jezebel» — 5:30
 «Mr Wrong» — 2:50
 «Never as Good as the First Time» — 5:01
 «Fear» — 4:05
 «Tar Baby» — 3:58
 «Maureen» — 4:22

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Epic Records
Альбомы Portrait Records
Альбомы Sade
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Робином Милларом